

Onomastica
 Nicco – ipocoristico del nome proprio di persona maschile italiano Nicola

Persone
 Giada Nicco – calciatrice italiana
 Gianluca Nicco – calciatore italiano
 Roberto Nicco – storico e politico italiano